De popgroep The Smiths
 De zoutjesfabrikant Smiths Food Group
 Smiths (wielerploeg), de door deze fabrikant gesponsorde professionele wielerploeg uit de tweede helft van de jaren 60
 Smiths (Alabama), een plaats in de Amerikaanse staat Alabama

Zie ook 
 Smith
 Smits